Н Брандтке і Елна Рейнах виграли титул, перемігши у фіналі пару Раффаелла Реджі і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Еліз Берджін (1-ше коло)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (1-ше коло)
 Н Брандтке /  Елна Рейнах (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Albuquerque Doubles Draw 

Virginia Slims of Albuquerque
Тур WTA 1989